ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в пятый раз, и завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборную страны представляли 15 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1984
Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года